Ирис () — северомакедонский телеканал из города Штип. Канал основан в 1994 году Миле Кокотовым и Владимиром Милановичем в Штипе.

Сетка вещания 
Доля программ и фильмов собственного производства составляет в среднем 60 %. Транслируются документальные и развлекательные программы, а также сериалы и шоу, которые транслируются на других каналах Северной Македонии и по иностранному телевидению. Примерная аудитория телеканала — 150 тысяч человек.

Техническое оснащение 
В студиях телеканала площадью 2000 м² есть возможность вести несколько передач в прямом эфире, в определённых случаях может вестись трансляция с места событий. Телеканал Ирис также занимается созданием видеороликов и заставок в режимах 2D и 3D.

Трансляция 
Трансляции ведутся на частоте 607,25 МГц UHF аналогового телевидения (канал 38) и частоте 189,2 МГц UHF кабельного телевидения.

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала «Ирис»
 Справка о телеканале на сайте Предавател Македонија 

Телеканалы Северной Македонии
Телеканалы на македонском языке